Maria Josepha van Saksen (1731-1767), dochter van koning August III van Polen en moeder van Franse koningen Lodewijk XVI, Lodewijk XVIII en Karel X
 Maria Josepha van Saksen (1803-1829), echtgenote van koning Ferdinand VII van Spanje en dus koningin-gemaal van Spanje
 Maria Josepha van Saksen (1867-1944), dochter van koning George van Saksen en moeder van keizer Karel I van Oostenrijk